Kamienie na szaniec – książka Karola Koźmińskiego z 1937
 Kamienie na szaniec – książka Aleksandra Kamińskiego z 1943; jedna z najważniejszych pozycji literatury polskiej okresu wojennego
 Kamienie na szaniec – film w reżyserii Roberta Glińskiego z 2014 na podstawie książki Aleksandra Kamińskiego

Przypisy